Geuking ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Geuking (* 1964), deutscher Politiker (Familien-Partei Deutschlands)
 Wilhelm Bonse-Geuking (* 1941), deutscher Bergbauingenieur und Industriemanager